Balduí I de Bèlgica (Brussel·les, 1930 - Motril, Província de Granada, 1993), rei dels belgues (1951 -1993)
 Balduí I de Constantinoble (1171- 1206), primer emperador llatí
 Balduí I de Flandes, dit «Braç de Ferro» o «el Bo» (Laon, ? - abadia de Saint-Bertin, 879), marquès o comte de Flandes del 863 al 879
 Balduí I de Jerusalem o I d'Edessa (1058 ? - 1118), comte d'Edessa (1098-1100), i rei de Jerusalem (1100-18)